Myhre steht für:

 Myhre Township, Township in Lake of the Woods County, Minnesota

Myhre ist der Familienname folgender Personen:

 Aslak Sira Myhre (* 1973), norwegischer Autor, Politiker und Direktor der Nationalbibliothek
 Benjamin Myhre (* 1995), als B-Boy Myhre auftretender norwegischer Rapper und Musikproduzent
 Gard Myhre (* 1974), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Geir Thore Myhre (1954–2016), norwegischer Eishockeyspieler
 Hans Gustav Myhre (* 1935), norwegischer Badmintonspieler
 John Myhre (* 1959), US-amerikanischer Szenenbildner
 Julie Myhre (* 1996), norwegische Skilangläuferin
 Lars Elton Myhre (* 1984), norwegischer Skirennläufer
 Lise Myhre (* 1975), norwegische Comiczeichnerin
 Magnus Tuv Myhre (* 2000), norwegischer Leichtathlet
 Marius Myhre (* 1991), norwegischer Badmintonspieler, siehe Marius Fartum
 Simen Myhre (* 1998), norwegischer Skilangläufer
 Thomas Myhre (* 1973), norwegischer Fußballspieler
 Wencke Myhre (* 1947), norwegische Schlagersängerin

Siehe auch:
 Myhre-Syndrom
 Myre
 Myrrhe